Щиголев — русская фамилия. Известные носители:

 Щиголев, Алексей Николаевич (род. 1972) — советский и российский футболист.
 Щиголев, Александр Анатольевич (род. 1973) — музыкант.
 Щиголев, Борис Михайлович (1891—1976) — советский математик и астроном.
 Щиголев, Юрий Семёнович (род. 1947) — российский нейрохирург.

См. также 
 Щиголевы — о дворянских родах
 Щиголево
 Щёголев